Wasenberg  heißen folgende geographische Objekte:

 Wasenberg (Willingshausen), Ortsteil der Gemeinde Willingshausen im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen
 Wasenberg (Mitterkirchen im Machland), Ortschaft von Mitterkirchen, Oberösterreich
 Wasenberg (Mötzow), Hügel und ehemalige Hinrichtungsstätte bei Mötzow in Brandenburg
 Wasenberg (Schelder Wald), Berg (459,3 m) im Schelder Wald, nordöstlich von Herbornseelbach, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Wasenberg (Triefenstein), Berg in Lengfurt, Unterfranken 
 Burgstall Wasenberg, abgegangene Burg bei Hart bei Mitterkirchen, Oberösterreich
Siehe auch:
 Wassenberg (Begriffsklärung)